Bronsblomflugor (Callicera) är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Georg Wolfgang Franz Panzer 1809. Bronsblomflugor ingår i familjen blomflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Blomflugor